Kakwa – fiume del Canada 
 Kakwa- gruppo etnico dell'Africa
 Kakwa- gruppo etnico dell'America del Sud